O Circuito Goiano de Rugby Sevens, também conhecido como FGRu Sevens Goiás Series, organizado pela Federação Goiana de Rugby (FGRu), é uma competição anual (de março a junho e de agosto a novembro) que consiste em promover a competição entre as equipes masculinas e femininas dessas modalidades nos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, através de rodadas anuais disputadas em diferentes pontos dos estados.

História 
É um torneio de rugby sevens em formato de circuito disputado por homens e mulheres, em modelo copa de disputa, nas categorias adulto e juvenil (M18/M19).

Edições

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Categoria Juvenil Masculino M18/M19

Categoria Juvenil Feminino M18/M19

Equipes que participaram 

* Equipes que não confirmaram a participação.

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Taça Tupi - Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Super Sevens
  Copa Brasil Central de Rugby
  Circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens
 Campeonato Goiano de Rugby XV
 Campeonato Goiano de Rugby Sevens
 Festivais Juvenis
 Nordeste Sevens
 Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
 Campeonato Piauiense de Rugby Sevens
 Torneio Universitário de Rugby Seven a Side
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens
 IRB Sevens World Series

Ligações externas 
 Facebook Oficial da Federação Goiana de Rugby
 Página Oficial da Confederação Brasileira de Rugby

Competições de rugby de Goiás
Campeonatos estaduais de rugby do Brasil